Schots rugbyteam (mannen), het rugbyteam van Schotland voor mannen.
Schots rugbyteam (vrouwen), het rugbyteam van Schotland voor vrouwen.
Schots rugbyteam (onder 20), het rugbyteam van Schotland onder 20.